Открытый чемпионат России сезона 2013/2014 годов — XXIII чемпионат России по волейболу среди команд мужской Суперлиги проходил с 26 октября 2013 года по 4 мая 2014 года.

В чемпионате Суперлиги стартовали 14 российских команд и две команды из ближнего зарубежья — солигорский «Шахтёр» и харьковский «Локомотив», снявшийся с соревнований после 13-го тура предварительного этапа.

Предварительный этап 
На предварительном этапе 16 команд были разделены на Синюю и Красную группы «змейкой» в соответствии с итогами предыдущего чемпионата, каждая команда встречалась по два раза (дома и на выезде) с соперниками по своей группе и по одному разу с представителями другой восьмёрки, однако в отличие от чемпионата-2012/13 все результаты шли в общую турнирную таблицу, без разделения на группы.

В связи с напряжённой ситуацией на Украине харьковский «Локомотив» не доиграл чемпионат, объявив 3 марта 2014 года о снятии с турнира. Решением Директората по проведению соревнований «Локомотиву» были засчитаны технические поражения во всех матчах предварительного этапа.

В разгар сезона Всероссийской федерации волейбола также пришлось внести изменения в регламент и календарь чемпионата, поскольку победа «Белогорья» в Лиге чемпионов-2013/14 означала участие в клубном чемпионате мира, а сроки его проведения, окончательно утверждённые только 14 декабря 2013 года, накладывались на сроки проведения полуфинальных и финальных серий плей-офф чемпионата России; кроме того, на май были перенесены отборочные турниры чемпионата Европы-2015. Итоговое решение федерации сохранило изначально предусмотренный регламентом выход 10 команд в финальный этап. Из них две напрямую отправлялись в «Финал шести», а остальные становились участниками серий до трёх побед за четыре путёвки в «Финал шести». Положения регламента об участии в переходном турнире российских команд, занявших 12-е и 13-е места, и прямом вылете из сильнейшего дивизиона 14-й российской команды остались без изменения.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Снявшемуся с турнира харьковскому «Локомотиву» во всех матчах засчитаны технические поражения — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Лидеры чемпионата

Финальный этап 
В связи с переносом сроков проведения клубного чемпионата мира, в котором примет участие «Белогорье», первоначально запланированный формат плей-офф был отменён. Медали чемпионата было решено разыграть в рамках «Финала шести», который прошёл во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга с 26 по 30 апреля. В «Финале шести» выступили две сильнейшие команды по итогам предварительного этапа («Зенит» и «Белогорье») и четыре победителя серий плей-офф.

Плей-офф 
15, 16, 19, 20 и 23 апреля

 «Динамо» (Москва) — «Прикамье» — 3—0
 1-й матч. Москва. 3:0 (25:22, 25:12, 25:20)
 2-й матч. Москва. 3:0 (25:16, 25:14, 25:15)
 3-й матч. Пермь. 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
 «Динамо» (Краснодар) — «Кузбасс» — 2—3
 1-й матч. Краснодар. 3:0 (25:19, 25:20, 25:16)
 2-й матч. Краснодар. 2:3 (21:25, 25:21, 25:22, 19:25, 11:15)
 3-й матч. Кемерово. 0:3 (19:25, 24:26, 23:25)
 4-й матч. Кемерово. 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 21:25, 15:10)
 5-й матч. Краснодар. 2:3 (26:24, 25:23, 20:25, 27:29, 15:17)

 «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» — 3—0
 1-й матч. Новосибирск. 3:2 (21:25, 25:22, 25:18, 23:25, 15:13)
 2-й матч. Новосибирск. 3:2 (22:25, 25:18, 25:14, 24:26, 15:13)
 3-й матч. Новый Уренгой. 3:1 (18:25, 25:19, 25:22, 25:17)
 «Губерния» — «Газпром-Югра» — 3—2
 1-й матч. Нижний Новгород. 3:1 (26:24, 21:25, 25:17, 25:20)
 2-й матч. Нижний Новгород. 2:3 (22:25, 25:19, 25:27, 25:20, 12:15)
 3-й матч. Сургут. 3:0 (25:18, 25:20, 25:15)
 4-й матч. Сургут. 0:3 (23:25, 20:25, 24:26)
 5-й матч. Нижний Новгород. 3:0 (25:14, 32:30, 25:17)

«Финал шести» в Екатеринбурге 
Участники «Финала шести» распределены по группам «змейкой» в соответствии с рейтингом по итогам предварительного этапа. Матчи в группах проводились в один круг, в соответствии с их результатами по две команды из групп вышли в полуфинал.

Группа А

Группа Б

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 
«Локомотив» — «Зенит» — 0:3 (20:25, 20:25, 22:25)
«Локомотив»: Лукаш Дивиш — 2 (2, 0, 0), Антон Асташенков — 5 (3, 2, 0), Павел Мороз — 8 (8, 0, 0), Ореоль Камехо — 9 (7, 2, 0), Артём Вольвич — 5 (2, 1, 2), Александр Бутько — 2 (2, 0, 0), Валентин Голубев (либеро), Константин Сиденко (либеро), Андрей Зубков — 2 (0, 2, 0), Илья Жилин — 4 (2, 1, 1), Николай Леоненко — 2 (2, 0, 0), Ильяс Куркаев.
«Зенит»: Мэттью Андерсон — 19 (15, 1, 3), Николай Апаликов — 5 (2, 1, 2), Виктор Полетаев — 8 (6, 2, 0), Евгений Сивожелез — 14 (8, 3, 3), Александр Абросимов — 4 (4, 0, 0), Никола Грбич — 1 (1, 0, 0), Алексей Вербов (либеро), Игорь Кобзарь.
Время матча — 1:19 (24+27+28). Очки — 62:75 (атака — 28:36, блок — 8:7, подача — 3:8, ошибки соперника — 23:24).
30 апреля. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». 4500 зрителей.
СМИ:

Переходный турнир 
Переходный турнир проводился в два круга с 28 апреля по 4 мая в СУОЦ «Волей Град» (Витязево) с участием «Урала», «Ярославича» (занявших 12-е и 13-е место по итогам предварительного этапа Суперлиги), оренбургского «Нефтяника» и «Локомотива-Изумруда» (2-е и 3-е места в первенстве высшей лиги «А»). По его итогам путёвки в Суперлигу сезона-2014/15 завоевали «Урал» и «Нефтяник».

Итоговое положение

Составы 
 «Зенит»: Мэттью Андерсон — 24 матча, 85 партий / 371 очко (313 в атаке, 33 на блоке, 25 с подачи); Николай Апаликов — 24, 84 / 154 (81, 47, 26); Евгений Сивожелез — 24, 82 / 269 (212, 24, 33); Никола Грбич — 23, 76 / 56 (23, 27, 6); Роман Яковлев — 22, 47 / 64 (59, 4, 1); Александр Абросимов — 21, 62 / 115 (73, 30, 12); Максим Михайлов — 20, 65 / 313 (244, 29, 40); Игорь Кобзарь — 19, 43 / 18 (5, 10, 3); Алексей Вербов — 18, 63; Виктор Полетаев — 15, 38 / 99 (80, 12, 7); Александр Волков — 14, 39 / 85 (61, 16, 8); Владислав Бабичев — 14, 38 / 1 (0, 1, 0); Александр Мочалов — 12, 17 / 25 (23, 2, 0); Иван Демаков — 7, 11 / 11 (11, 0, 0); Алексей Казаков — 2, 5 / 3 (3, 0, 0); Лоран Алекно — 1, 1. Главный тренер — Владимир Алекно.
 «Локомотив» (Новосибирск): Валентин Голубев — 27, 94; Лукаш Дивиш — 27, 93 / 286 (251, 16, 19); Артём Вольвич — 27, 93 / 200 (112, 70, 18); Павел Мороз — 27, 92 / 463 (403, 40, 20); Александр Бутько — 27, 90 / 85 (33, 32, 30); Антон Асташенков — 21, 70 / 129 (89, 37, 3); Илья Жилин — 19, 44 / 39 (27, 5, 7); Ореоль Камехо — 17, 61 / 223 (188, 23, 12); Николай Леоненко — 17, 45 / 90 (69, 12, 9); Константин Сиденко — 13, 16; Андрей Зубков — 10, 20 / 7 (1, 4, 2); Антон Мысин — 9, 14 / 33 (27, 5, 1); Ильяс Куркаев — 7, 22 / 21 (13, 5, 3); Аркадий Козлов — 4, 11 / 26 (17, 7, 2); Иван Комаров — 1, 1. Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Белогорье»: Драган Травица — 23, 77 / 59 (26, 18, 15); Александр Богомолов — 23, 73 / 109 (78, 30, 1); Дмитрий Мусэрский — 22, 79 / 298 (182, 66, 50); Роман Брагин — 22, 60; Максим Жигалов — 22, 58 / 162 (118, 21, 23); Сергей Тетюхин — 21, 68 / 163 (134, 11, 18); Максим Пантелеймоненко — 21, 55 / 100 (75, 17, 8); Александр Косарев — 21, 47 / 11 (8, 1, 2); Георг Грозер — 20, 61 / 300 (224, 46, 30); Дмитрий Ильиных — 19, 59 / 195 (142, 38, 15); Хачатур Степанян — 16, 46; Алексей Казаков — 16, 43 / 78 (53, 19, 6); Сергей Багрей — 16, 36 / 21 (6, 10, 5); Антон Фоменко — 15, 30 / 32 (19, 7, 6); Тарас Хтей — 14, 32 / 38 (30, 7, 1); Руслан Ханипов — 8, 20 / 24 (12, 12, 0). Главный тренер — Геннадий Шипулин.
 «Динамо» (Москва): Дмитрий Щербинин — 29, 107 / 218 (120, 88, 10); Павел Круглов — 29, 105 / 389 (329, 45, 15); Сергей Гранкин — 29, 100 / 71 (37, 18, 16); Денис Бирюков — 28, 104 / 426 (357, 49, 20); Сергей Тютлин — 27, 76 / 111 (96, 12, 3); Максвелл Холт — 26, 91 / 227 (134, 63, 30); Александр Маркин — 26, 86 / 243 (197, 18, 28); Игорь Колодинский — 26, 83 / 35 (8, 6, 21); Артём Ермаков — 25, 83; Александр Болдырев — 20, 55 / 102 (87, 12, 3); Алексей Обмочаев — 17, 47; Игорь Филиппов — 17, 43 / 46 (28, 11, 7); Антон Дубровин — 5, 9 / 16 (13, 3, 0); Андрей Гвоздев — 4, 11 / 15 (10, 4, 1); Яков Плахов — 1, 2; Егор Попов — 1, 1. Главный тренер — Юрий Маричев.
 «Губерния»: Микко Эско — 29, 96 / 60 (26, 23, 11); Александр Янутов — 28, 110; Сергей Савин — 28, 108 / 377 (323, 31, 23); Николай Павлов — 28, 105 / 528 (458, 28, 42); Максим Шульгин — 28, 74 / 26 (4, 19, 3); Алексей Остапенко — 26, 92 / 204 (137, 35, 32); Никита Лямин — 25, 73 / 133 (74, 47, 12); Милош Никич — 24, 83 / 165 (129, 23, 13); Алексей Кулешов — 24, 77 / 139 (94, 41, 4); Павел Абрамов — 23, 68 / 64 (52, 7, 5); Андрей Дранишников — 14, 26; Олег Сычёв — 11, 28 / 26 (23, 3, 0); Игорь Тюрин — 10, 26 / 57 (46, 7, 4); Макар Бестужев — 9, 23 / 13 (13, 0, 0); Игорь Шулепов — 5, 9 / 12 (10, 0, 2). Главный тренер — Пламен Константинов.
 «Кузбасс»: Маркус Нильссон — 29, 112 / 524 (431, 37, 56); Сергей Макаров — 29, 112 / 64 (16, 34, 14); Евгений Галатов — 29, 109; Игорь Юдин — 28, 87 / 229 (185, 26, 18); Константин Порошин — 27, 101 / 200 (150, 48, 2); Сергей Бурцев — 24, 77 / 95 (78, 8, 9); Дмитрий Шестак — 23, 49 / 52 (35, 16, 1); Михаил Щербаков — 22, 81 / 135 (68, 61, 6); Руслан Аскеров — 19, 48 / 108 (95, 10, 3); Бьёрн Андрэ — 18, 69 / 268 (219, 23, 26); Алексей Налобин — 16, 31 / 38 (16, 16, 6); Алексей Бардок — 14, 25; Вячеслав Кургузов — 11, 15 / 8 (7, 0, 1); Дмитрий Ковыряев — 9, 15; Эрвин Нгапет — 6, 22 / 91 (77, 4, 10). Главный тренер — Эрик Нгапет (до 10-го тура), Денис Матусевич.
 «Динамо» (Краснодар): Ян Штокр — 26, 92 / 454 (388, 34, 32); Юрий Бережко — 26, 84 / 279 (232, 26, 21); Денис Земчёнок — 25, 59 / 100 (88, 7, 5); Марлон — 24, 85 / 33 (15, 6, 12); Артём Хабибуллин — 23, 54 / 11 (3, 8, 0); Артём Зеленков — 22, 78; Андрей Ащев — 22, 71 / 166 (106, 54, 6); Денис Калинин — 21, 63 / 109 (87, 14, 8); Станислав Ерёмин — 21, 58 / 146 (115, 19, 12); Сергей Червяков — 19, 59 / 136 (75, 55, 6); Александр Кривец — 16, 44 / 105 (69, 22, 14); Денис Чаус — 9, 25 / 55 (43, 7, 5); Владимир Мельник — 6, 8 / 12 (8, 3, 1); Валерий Комаров — 5, 15; Андрей Чуприн — 1, 1. Главный тренер — Хавьер Вебер.
 «Газпром-Югра»: Тодор Алексиев — 26, 97 / 302 (257, 37, 8); Алексей Черемисин — 25, 97 / 360 (315, 17, 28); Алексей Родичев — 25, 96 / 313 (260, 33, 20); Теодор Тодоров — 23, 88 / 168 (84, 81, 3); Артём Смоляр — 21, 78 / 162 (96, 59, 7); Денис Шипотько — 21, 67 / 42 (34, 2, 6); Сергей Баранов — 21, 40 / 9 (9, 0, 0); Алексей Кабешов — 20, 69; Сергей Антипкин — 19, 70 / 70 (28, 30, 12); Николай Евтюхин — 19, 51 / 79 (58, 18, 3); Павел Панков — 16, 58 / 40 (15, 15, 10); Сергей Снегирев — 15, 48; Александр Чефранов — 15, 32 / 7 (5, 0, 2); Роман Архипов — 9, 17 / 3 (3, 0, 0); Леонид Щадилов — 9, 9 / 4 (3, 1, 0); Вячеслав Суворов — 3, 4 / 2 (2, 0, 0); Вадим Хамутцких — 2, 5; Андрей Бабешин — 1, 1. Главный тренер — Вадим Хамутцких.
 «Факел»: Валерио Вермильо — 24, 92 / 41 (13, 21, 7); Константин Бакун — 24, 90 / 437 (364, 46, 27); Александр Гуцалюк — 24, 86 / 196 (114, 66, 16); Роман Мартынюк — 24, 66; Александр Крицкий — 23, 80 / 180 (124, 41, 15); Алексей Спиридонов — 23, 75 / 231 (200, 18, 13); Олег Самсонычев — 23, 58 / 12 (3, 8, 1); Владимир Шишкин — 21, 72; Андрей Титич — 21, 58 / 115 (84, 19, 12); Михал Винярский — 20, 71 / 175 (136, 26, 13); Виталий Мосов — 16, 41 / 61 (45, 13, 3); Дмитрий Красиков — 15, 45 / 82 (68, 6, 8); Филипп Воронков — 15, 40 / 34 (23, 3, 8); Артём Тохташ — 12, 21 / 9 (5, 4, 0). Главный тренер — Фердинандо Де Джорджи.
 «Прикамье»: Павел Захаров — 24, 89 / 254 (202, 31, 21); Дмитрий Ковалёв — 24, 89 / 108 (39, 48, 21); Юрий Фомин — 24, 89; Алексей Карпенко — 23, 81 / 186 (145, 29, 12); Иван Козицын — 22, 82 / 152 (97, 46, 9); Оливер Венно — 22, 68 / 210 (184, 15, 11); Владимир Якимов — 21, 51 / 146 (135, 6, 5); Александр Коннов — 21, 44 / 50 (40, 10, 0); Вадим Лихошерстов — 19, 71 / 176 (99, 55, 22); Антон Андреев — 17, 36 / 43 (30, 11, 2); Дмитрий Козлов — 15, 18 / 1 (0, 1, 0); Александр Царёв — 9, 13; Александр Сафонов — 3, 6 / 7 (4, 2, 1); Роман Буланов — 2, 2 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Владимир Путин.
 «Грозный»: Виктор Никоненко — 21, 74 / 147 (98, 27, 22); Сергей Андриевский — 21, 70 / 27 (9, 9, 9); Максим Пурин — 21, 61 / 164 (145, 11, 8); Илья Пархомчук — 21, 61 / 87 (63, 18, 6); Романас Шкулявичус — 20, 69 / 254 (212, 29, 13); Никита Ерёмин — 20, 66; Антон Ботин — 20, 64 / 215 (172, 30, 13); Павел Гурченко — 19, 46 / 68 (62, 3, 3); Андрей Куцмус — 19, 44 / 115 (105, 8, 2); Игорь Олейников — 19, 42 / 52 (31, 14, 7); Ярослав Подлесных — 17, 33 / 5 (4, 1, 0); Антон Аносов — 10, 27; Иса Арсабиев — 9, 14 / 3 (1, 0, 2). Главный тренер — Арсен Кириленко.
 «Урал»: Алексей Самойленко — 21, 73 / 152 (104, 42, 6); Роман Данилов — 21, 71 / 310 (268, 15, 27); Павел Зайцев — 20, 62 / 36 (12, 13, 11); Дмитрий Кириченко — 19, 68; Владислав Жлоба — 19, 57 / 29 (13, 8, 8); Леонид Кузнецов — 16, 51 / 98 (70, 26, 2); Роман Степанов — 16, 51; Никола Ковачевич — 15, 54 / 141 (116, 17, 8); Максим Ботин — 15, 50 / 107 (90, 13, 4); Никита Алексеев — 14, 34 / 64 (55, 6, 3); Григорий Афиногенов — 13, 44 / 77 (43, 26, 8); Егор Феоктистов — 12, 35 / 61 (42, 11, 8); Бьёрн Андрэ — 9, 33 / 85 (73, 4, 8); Андрей Максимов — 8, 23 / 58 (51, 3, 4); Андрей Ананьев — 6, 11 / 9 (6, 2, 1). Главный тренер — Флавио Гулинелли (до 13-го тура), Игорь Пасечник.
 «Ярославич»: Владимир Иванов — 21, 75 / 189 (168, 13, 8); Сергей Шульга — 21, 67 / 47 (19, 19, 9); Инал Тавасиев — 20, 73 / 145 (92, 47, 6); Семён Полтавский — 20, 69 / 203 (167, 23, 13); Алексей Плужников — 19, 57 / 60 (37, 9, 14); Александр Иванов — 18, 55 / 97 (63, 29, 5); Игорь Тисевич — 18, 46 / 19 (4, 8, 7); Андрей Колесник — 18, 45 / 82 (66, 6, 10); Александр Соколов — 12, 47; Кай ван Дейк — 12, 31 / 82 (75, 4, 3); Николай Харитонов — 10, 20 / 27 (17, 4, 6); Виталий Журов — 9, 23 / 9 (6, 2, 1); Егор Логунов — 9, 18 / 29 (25, 2, 2); Гийом Кеск — 8, 31 / 105 (86, 12, 7); Никита Вишневецкий — 8, 18; Вячеслав Суворов — 7, 17 / 33 (29, 0, 4); Ян-Виллем Сниппе — 5, 17 / 37 (34, 3, 0); Илья Чибиров — 5, 15; Антон Куликовский — 4, 13 / 3 (2, 1, 0). Главный тренер — Николай Желязков (до 6-го тура), Сергей Цветнов.
 «Тюмень»: Александр Самохин — 22, 87; Николай Учиков — 22, 79 / 303 (267, 23, 13); Максим Шпилёв — 21, 73 / 203 (177, 17, 9); Сергей Хорошев — 21, 69 / 111 (58, 41, 12); Андрей Егорчев — 20, 74 / 119 (74, 39, 6); Лима Мартинс Иди — 20, 68 / 184 (162, 13, 9); Дмитрий Дубовской — 20, 54 / 138 (127, 10, 1); Олег Крикун — 20, 50 / 73 (46, 13, 14); Константин Лесик — 19, 62 / 64 (30, 27, 7); Сергей Горбачёв — 17, 49 / 43 (20, 18, 5); Василий Носенко — 13, 26 / 56 (49, 7, 0); Юрий Зинько — 13, 23 / 17 (13, 1, 3); Евгений Андреев — 8, 14. Главный тренер — Юрий Короткевич.
 «Шахтёр»: Олег Хмелевский — 22, 80 / 229 (186, 26, 17); Андрей Левченко — 22, 65 / 121 (92, 24, 5); Артур Драпчинский — 21, 72 / 138 (126, 9, 3); Максим Морозов — 21, 71 / 184 (130, 42, 12); Сергей Щавинский — 21, 65 / 24 (11, 8, 5); Дмитрий Ваш — 20, 51 / 23 (13, 5, 5); Вячеслав Черепович — 19, 61 / 145 (127, 8, 10); Павел Досевич — 18, 50; Роман Сидюк — 17, 45; Дмитрий Жегздрин — 17, 40 / 29 (9, 10, 10); Павел Авдоченко — 14, 46 / 153 (128, 13, 12); Михаил Косач — 14, 31 / 52 (45, 5, 2); Артур Удрис — 13, 38 / 75 (51, 19, 5). Главный тренер — Александр Познеков (до 8-го тура), Игорь Загорцев.
 «Локомотив» (Харьков): Николай Рудницкий — 13, 48 / 110 (42, 47, 21); Дмитрий Терёменко — 13, 48 / 99 (60, 26, 13); Денис Фомин — 13, 48; Ян Ерещенко — 13, 47 / 177 (161, 13, 3); Сергей Капелусь — 13, 41 / 82 (69, 10, 3); Леван Каландадзе — 12, 36 / 132 (115, 7, 10); Владимир Татаринцев — 12, 26 / 7 (5, 0, 2); Юрий Томин — 11, 31 / 94 (85, 3, 6); Евгений Капаев — 11, 20 / 21 (17, 1, 3); Георгий Братоев — 10, 36 / 25 (6, 13, 6); Владимир Ковальчук — 9, 19 / 4 (2, 1, 1); Константин Рябуха — 8, 8; Дмитрий Сторожилов — 3, 11 / 8 (3, 5, 0). Главный тренер — Юрий Филиппов.
   
Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона. Статистика «Урала» и «Ярославича» приведена без учёта матчей переходного турнира.

Самые результативные

Лидеры зачёта Приза Кузнецова 

В скобках — количество попаданий в тройки лучших игроков матчей плей-офф.

Матч звёзд 
VIII Матч звёзд российской Суперлиги состоялся 1 февраля 2014 года в белгородском дворце спорта «Космос». Составы команд традиционного шоу были сформированы Вадимом Хамутцких и Константином Ушаковым, а сам матч был приурочен к завершению активной игровой карьеры многолетних связующих сборной России.

Первый сет остался за командой Ушакова, сумевшей отыграться в нём со счёта 15:21, но победу в матче всё-таки одержала команда Хамутцких, в которой начиная с третьего сета на позиции либеро играл Дмитрий Мусэрский, что однако не мешало ему участвовать в атакующих действиях и заработать для своей команды победное очко. Мусэрский также стал победителем конкурса на самую сильную подачу с результатом 121 км/ч.

Команда Хамутцких — Команда Ушакова — 3:1 (26:28, 26:24, 25:21, 25:23)

Команда Хамутцких: Георг Грозер, Александр Косарев, Вадим Хамутцких, Алексей Казаков, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Алексей Вербов (л), Артём Ермаков (л), Никола Грбич, Роман Яковлев, Мэттью Андерсон, Дмитрий Ильиных, Николай Рудницкий, Сергей Макаров, Теодор Тодоров, Драган Травица, Николай Павлов, Алексей Родичев, Тодор Алексиев, Алексей Казаков. Играющие тренеры: Вадим Хамутцких, Геннадий Шипулин.

Команда Ушакова: Николай Апаликов, Тарас Хтей, Юрий Бережко, Константин Ушаков, Ян Штокр, Александр Волков, Хачатур Степанян (л), Алексей Обмочаев (л), Сергей Гранкин, Александр Бутько, Максвелл Холт, Максим Михайлов, Дмитрий Щербинин, Павел Мороз, Алексей Спиридонов, Бьёрн Андре, Евгений Сивожелез, Андрей Ащев. Играющие тренеры: Константин Ушаков, Юрий Маричев.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 19 октября 2013 года по 20 апреля 2014 года в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю. Обладателем путёвки в Суперлигу стала нижневартовская команда «Югра-Самотлор», обеспечившая себе первое место за 3 игровых до окончания турнира.

Турнирная таблица 
{| class=wikitable style="text-align:center;"
|- bgcolor="#DCDCDC"
!width="320"|
!width="40"|И
!width="40"|В
!width="40"|П
!width="40"|3:0
!width="40"|3:1
!width="40"|3:2
!width="40"|2:3
!width="40"|1:3
!width="40"|0:3
!width="40"|С/П
!width="40"|О
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|1. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
|44 || 38 || 6 || 25 || 9 || 4 || 1 || 2 || 3 || 118:35 || 111
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|2. «Нефтяник» (Оренбург)
|44 || 34 || 10 || 20 || 10 || 4 || 2 || 4 || 4 || 110:48 || 100
|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|3. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
|44 || 30 || 14 || 14 || 12 || 4 || 3 || 6 || 5 || 102:62 || 89
|-
|align="left"|4. «Енисей» (Красноярск)
|44 || 29 || 15 || 10 || 10 || 9 || 7 || 5 || 3 || 106:73 || 85
|-
|align="left"|5. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
|44 || 25 || 19 || 12 || 10 || 3 || 6 || 6 || 7 || 93:73 || 78
|-
|align="left"|6. «Нова» (Новокуйбышевск)
|44 || 24 || 20 || 7 || 12 || 5 || 1 || 12 || 7 || 86:82 || 68
|-
|align="left"|7. «Кристалл» (Воронеж)
|44 || 17 || 27 || 5 || 7 || 5 || 6 || 7 || 14 || 70:98 || 52
|-
|align="left"|8. «Искра» (Одинцово)|44 || 16 || 28 || 8 || 4 || 4 || 6 || 7 || 15 || 67:96 || 50|-
|align="left"|9. МГТУ (Москва)
|44 || 16 || 28 || 3 || 8 || 5 || 7 || 7 || 14 || 69:102 || 50|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|10. СДЮШОР «Локомотив» (Новосибирск)
|44 || 12 || 32 || 5 || 7 || 0 || 4 || 16 || 12 || 60:103 || 40|- bgcolor="#b0e0e6"
|align="left"|11. «Зоркий» (Красногорск)
|44 || 12 || 32 || 5 || 6 || 1 || 1 || 15 || 16 || 53:104 || 36|- bgcolor="ffcccc"
|align="left"|12. «Ока» (Калуга)
|44 || 11 || 33 || 3 || 3 || 5 || 5 || 11 || 17 || 54:112 || 33|}

 Результаты матчей 

 Высшая лига «Б» Финальный этап за 1—6-е места'''

Финальные матчи проходили с 1 по 6 апреля в Челябинске и с 22 по 27 апреля в Георгиевске. «Газпром-Ставрополь» завоевал право играть в следующем сезоне в высшей лиге «А», «Торпедо» и «Автомобилист» приняли участие в переходном турнире.

Переходный турнир 
Переходный турнир с участием команд высшей лиги «А» и «Б» проходил с 6 по 12 мая в «Волей Граде». По его итогам путёвки в высшую лигу «А» сезона-2014/15 завоевали «Торпедо» и «Автомобилист».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2013/2014
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 
 Положение о чемпионате
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2013 год в волейболе
2014 год в волейболе